Термин «Академия медицинских наук» может относиться к одной из следующих организаций:
 Российская академия медицинских наук (РАМН).
 Академия медицинских наук СССР (АМН СССР).
 Академия медицинских наук Украины (АМН Украины).
 .